Tierra Santa - o sus traducciones: Holy Land, Sainte Terre o Terra Santa - puede referirse a:

Religión  
 Tierra Santa, término geográfico que se refiere a los territorios de la.
 Custodia de Tierra Santa, subprovincia de la orden franciscana, administrada por la orden de Frailes Menores.
 Tierra Santa, parque temático religioso de Buenos Aires, Argentina.

Cadena de Ropa al por menor 
 Tierra Santa Almacén (2003-presente), cadena colombiana de almacenes de ropa de bajo costo.

Música 
 Tierra Santa (1997-presente), grupo español de heavy Metal y power metal épico.
 Holy Land (1996), álbum musical de Angra.
 The Holy Land (1968), álbum musical del cantante Johnny Cash.

Toponimia 
  Terra Santa, municipio en Pará, Brasil.
  Terre Sainte, región en el cantón de Vaud, Suiza.
  Sainte-Terre, población y comuna de Aquitania, Francia.
  Terre Sainte, barrio de Saint-Pierre, Reunión.

Véase también 
 Tierra, .
 Santa, .